Bérczes László (1951) rendező
 Bérczes László (1964) síelő